Le terme Cassian peut se référer à:

Toponymes 
 Cassian, Wisconsin, une ville de Oneida County, Wisconsin, États-Unis.
 Rivière Cassian, un affluent de la rivière Jacques-Cartier, coulant dans Saint-Gabriel-de-Valcartier et de Stoneham-et-Tewkesbury, dans la MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, Québec, Canada

Personnalités

Historique 
 St. Cassien d'Imola (IVe siècle – 363), martyr chrétien
 St. Cassien d'Autun (décédé 350), évêque chrétien d'Autun
 St. John Cassian l'ascète (360-435), saint chrétien français et auteur
 St. Marcellus le Centurion, martyr de Tingis, parfois appelé "Cassien"
 Cassian Sakowicz (1578–1647), activiste orthodoxe et, plus tard, théologien catholique, écrivain et polémiste
 Cassien de Tanger (IIIe siècle – 298), saint chrétien

Moderne 
 Cassian Elwes (né en 1959), producteur britannique de films
 Ed Cassian (1867–1918), ancien joueur de la Ligue majeure de baseball
 George Cassian, (1932-1979) Concepteur canadien de yachts
 Nina Cassian (1924-2014), écrivaine roumaine
 Brigant Cassian (1889–1957), prêtre et éducateur à Hong Kong

Dans la fiction 
 Cassian Andor, un personnage du film de franchise Star Wars  Rogue One

Autres utilisations 
 Cassien (stade), une  nom géochronologique en stratigraphie italienne
 École sabinienne, connue sous le nom de Cassiens
 Un pétrolier GRT de 1942 appartenant au Panama et nommé  SS  Cassian Sailor  de 1956 à 1960